63-й полк — наименование полков в различных государствах:

Российская империя 
 Углицкий 63-й пехотный полк

СССР 
 63-й гвардейский истребительный авиационный Виленский ордена Кутузова полк
 63-й бомбардировочный авиационный Керченский Краснознамённый полк

США 
 63-й Нью-Йоркский пехотный полк
 63-й Пенсильванский пехотный полк
 63-й вирджинский пехотный полк
 63-й Северокаролинский пехотный полк
 63-й Алабамский пехотный полк